Патрик Рафтер је по други пут освојио турнир. У финалу је победио Марка Филипусиса резултатом 6-3, 3-6, 6-2, 6-0.

Носиоци 

  Пит Сампрас (полуфиналиста)</li>
  Марсело Риос (треће коло)</li>
  Патрик Рафтер (победник)</li>
  Петр Корда (прво коло)</li>
  Рихард Крајичек (треће коло)</li>
  Грег Руседски (треће коло)</li>
  Алекс Коређа (четврто коло)</li>
  Андре Агаси (четврто коло)</li>

<ol start="9">
  Карол Кучера (четвртфиналиста)
  Карлос Моја (полуфиналиста)
  Јевгениј Кафељников (четврто коло)
  Јонас Бјеркман (четвртфиналиста)
  Тим Хенман (четврто коло)
  Горан Иванишевић (четврто коло)
  Алберто Берасатеги (прво коло)
  Алберт Коста (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 1998.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 1998.